kraak (binnenvaart), twee typen zeilende binnenvaartschepen
 klipperkraak, een laat-19e-eeuwse Rijnschip met klipperachtige kenmerken
 kraak (zeeschip), ook wel karaak, een 15e-eeuws zeeschip
 een groot geroeid schip uit de Molukken, ook bekend als kora-kora
 Kraak (Kappie), de sleepboot van stripfiguur Kappie door Marten Toonder
 kraak (luchtvaart), een landing met lichte schade, zie landing (luchtvaart)
 Kraak (film), een Deense film uit 2002 van Fabian Wullenweber
 Europese achtarm, een soort inktvis
 reuzenkraak, een soort inktvis
 kraak of inbraak ('een kraak zetten')
 computerkraak of -inbraak

Personen met de achternaam Kraak 
 Aaltje Kraak,  een weduwe die in 1708 een grote brand in het stadje Hardenberg veroorzaakte
 Amber Kraak, een Nederlands roeister en wielrenster
 Piet Kraak,  een Nederlandse voetballer en trainer

Zie ook 
Kraken (doorverwijspagina)
Kraakbeweging